Shamshi-Adad è il nome di alcuni sovrani assiri:
 Shamshi-Adad I (1812-1780 a.C., secondo la cronologia media)
 Shamshi-Adad II (XVII secolo a.C.)
 Shamshi-Adad III (XVI secolo a.C.)
 Shamshi-Adad IV (XI secolo a.C.)
 Shamshi-Adad V (IX secolo a.C.)